Полиция Турции (), Главное управление безопасности () — гражданская полиция, ответственная за обеспечение правопорядка в Турции.

Структура 
В провинциях управление действует под командованием губернаторов () и районных губернаторов (). Гражданские администраторы () несут ответственность за безопасность и благосостояние городов и районов. Турецкая национальная полиция (ТНП) действует в рамках системы гражданской администрации и выполняет свои обязанности под командованием и контролем гражданской власти. Губернаторы и главы районных администраций контролируют войска.

ТНП организована следующим образом:

 Центральная организация
 Провинциальная организация
 81 управление областной полиции
 751 управление городской полиции, связанные с провинциями
 22 пограничных управления полиции
 18 отделений полиции свободной зоны
 834 полицейских участка в 81 провинции

Функция и миссия 
Сфера ответственности полиции расположена внутри муниципальных границ в Турции. В соответствии с «Законом о обязанностях и полномочиях полиции», обязанности полиции заключаются в следующем:

 обеспечить общественный мир и порядок
 обеспечить безопасность людей и имущества
 выявлять, арестовывать и передавать как правонарушителей, так и доказательства дела в соответствующие судебные органы
 выполнять обязанности помимо административных, таких как судебные, назначенные законами, правилами и правительственными актами
 предотвращение преступности с целью защиты общественной безопасности и порядка

ТНП также имеет политические обязанности, такие как защита целостности государства и сохранение конституционного порядка. Кроме того, ТНП выполняет административные функции, включая профилактические, защитные и вспомогательные.

Департамент службы дорожного движения, Совет по безопасности дорожного движения и Высший совет по безопасности дорожного движения были созданы для более эффективного решения проблем дорожного движения.

В ТНП проходит Стамбульская конференция по демократии и глобальной безопасности.

Сотрудники 
Все сотрудники турецкой полиции носят темно-синие мундиры и кепки.

Патрульные машины можно узнать по их сине-белой расцветке и надписи «Polis» (с турецкого — «Полиция») на боковых дверях и капоте.

Суперинтенданты и инспекторы носят серебряные звёзды на погонах. Высокопоставленные офицеры носят золотые звезды.  Некоторые известные полицейские подразделения в Турции:

 Чайки () велопатруль
 Дельфины () мотопатруль
 Соколы () мотопатруль дорожной полиции.
 Чевик Куввет () подразделения, занимающиеся борьбой с беспорядками. Аналог ОМОНа.
 Командование специальных операций () служба быстрого реагирования. Аналог Спецназа.
 Карши Атак Тими () служба непосредственной защиты премьер-министра и президента. Аналог СБП.

Обучение 
Полиция проходит две категории обучения, первая из которых — обучение без отрыва от работы, предоставляемое Министерством образования, действующим непосредственно под руководством Главного управления безопасности; в то время как профессиональная подготовка осуществляется Полицейской академией. Академия полиции предлагает пять различных программ обучения:

 Бакалавриат (профессиональные средние школы полиции; 2 года);
 Степень бакалавра (факультет наук о безопасности; 4 года);
 Последипломное обучение (институт наук безопасности; четыре семестра);
 Обучение в государственных высших учебных заведениях в Анкаре;
 Подготовка управленческих кадров (Институт наук о безопасности; подготовка управленческих кадров высшего уровня для старших руководителей высшего звена и подготовка управленческих кадров среднего звена для главных инспекторов).

Два полицейских колледжа (средняя школа) в Анкаре и Бурсе также работают непосредственно под управлением Главного управления безопасности. Существуют и другие образовательные учреждения, которые проводят обучение специалистов без отрыва от производства, такие как Турецкая международная академия по борьбе с наркотиками и организованной преступностью и Центр по изучению и расследованию преступлений.

Вооружение

Пистолеты 
 Явуз 16
 Sarsılmaz Kılınç 2000

Пистолеты-пулеметы 
 Heckler & Koch MP5

Гранатомёты и спецсредства 
 FN 303
 Милкор МГЛ

Транспортные средства

Воздушные средства 
 Beechcraft Super King Air
 Белл 206
 Белл 429
 MD Helicopters MD 600
 Сикорский С-70
 Aérospatiale Alouette II Для целей наблюдения
 TAI Anka
 Байрактар БПЛА
 ĞAATAY VTOL UAV

См. также 
 Турецкая жандармерия

Примечания

Ссылки 
 Главное управление безопасности 
 Управление безопасности, отдел внешних связей
 Полицейская ассоциация
 Униформа Главного управления безопасности 
 https://twitter.com/EmniyetGM